Яковлєв Василь:

Відомі представники 

 Яковлєв Василь Васильович (1925—1960) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945)
 Яковлєв Василь Данилович (1909—1980)— радянський воєначальник, віце-адмірал.
 Яковлев Василій Ленінітович ( 1972) — український трековий та шосейний велогонщик, заслужений майстер спорту України.
 Яковлєв Василь Микитович (1926—2013) — придністровський політичний та суспільний діяч, радянський науковець, історик стародавнього світу.
 Яковлєв Василь Миколайович (1893—1953) — радянський живописець. Народний художник РРФСР (1943). Лауреат двох Сталінських премій (1943, 1949).
 Яковлєв Василь Миколайович (1908—1987) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1940).
 Яковлєв Василь Миколайович  — Доктор технічних наук (1972).
 Яковлєв Василь Нестерович (1916—1997) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Яковлєв Василь Семенович (1928—1996) — народний письменник Республіки Саха (Якутія).
 Яковлєв Василь Федорович (1901—1971) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945).
 Яковлєв Василь Якович (1860—1915) — російський письменник, журналіст, публіцист, видавець, історик революційного руху в Росії.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок